Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2016 werd van 18 tot en met 26 november 2016 gehouden in het Schotse Renfrewshire. Zweden verdedigde met succes zijn titel. Het Scandinavische land won de finale met 6-5 van Noorwegen, en won zo een tiende Europese titel.

Overzicht 
Het was de 42ste editie van het Europees kampioenschap, en de zesde die in Schotland werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2015, de twee stijgers van de C-groep van 2016 en twaalf landen die ook vorig jaar in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit elf landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 25 april tot en met 1 mei afgewerkt in het Sloveense Ljubljana, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in november.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 26 november tussen Zweden en Noorwegen. Na een gelijkopgaande wedstrijd moest een extra end de beslissing brengen. De Zweden hadden de hamer en speelden de wedstrijd uit: eindstand 6-5. Voor Zweden was het de tiende Europese titel, en de derde op rij. In de kleine finale won Zwitserland met 8-6 van Rusland, dat voor het eerst de laatste vier op een EK wist te bereiken.

De top zeven van de groepsfase in de A-divise plaatste zich voor het WK van 2017. Dit waren Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Rusland, Duitsland, Schotland en Italië. Oostenrijk, dat als achtste eindigde, nam het in de challenges op tegen Nederland, de winnaar van de B-divisie, voor het achtste en laatste ticket. De Nederlanders sleepten uiteindelijk het laatste ticket uit de brand. Finland en Denemarken eindigden op de laatste twee plekken, en degradeerden zo naar de B-divisie. Naast Nederland promoveerde ook Slowakije naar de hoogste afdeling, door als tweede te eindigden in de B-divisie. Spanje en Frankrijk eindigden dan weer op de laatste twee plekken in de B-divisie, en degradeerden hierdoor naar de derde afdeling.

A-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Woensdag 23 november 2016, 20:00 uur

Woensdag 23 november 2016, 20:00 uur

Woensdag 23 november 2016, 20:00 uur

Woensdag 23 november 2016, 20:00 uur

Woensdag 23 november 2016, 20:00 uur

Tiebreak 
Donderdag 24 november 2016, 14:00 uur

Challenges

Derde challenge 
Zaterdag 26 november 2016, 14:00 uur

Nederland plaatst zich voor het wereldkampioenschap curling 2017.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 25 november 2016, 19:00 uur

Finale 
Zaterdag 26 november 2016, 15:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Elfde speelronde 
Woensdag 23 november 2016, 16:00 uur

Tiebreaks

Groep A 
Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Groep B 
Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Play-downs

Finale 
Donderdag 24 november 2016, 20:00 uur

Voorronde 
Donderdag 24 november 2016, 20:00 uur

Tweede plaats 
Vrijdag 25 november 2016, 19:00 uur

Spanje en Frankrijk degraderen naar de C-divisie van 2017.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 25 november 2016, 13:00 uur

Finale 
Vrijdag 25 november 2016, 13:00 uur

Nederland en Slowakije plaatsen zich voor de A-divisie van 2017.

C-divisie

Groepsfase

Elfde speelronde 
Zaterdag 30 april 2016, 18:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 18:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 18:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 18:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 18:00 uur

Play-offs

Finale 
Zondag 1 mei 2016, 10:00 uur

Voorronde 
Zondag 1 mei 2016, 10:00 uur

Tweede plaats 
Zondag 1 mei 2016, 16:00 uur

Estland en Frankrijk plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
Officiële website Renfrewshire 2016

2016
Curling in 2016
Renfrewshire
Curling